Antonio Contin (1566-1600) – scultore e architetto svizzero-italiano
 Bernardino Contin (1530-1596) – scultore e architetto svizzero-italiano
 Corrado Contin (1922- 2001) – ex calciatore italiano, di ruolo terzino
 Francesco Contin, oppure Contini o Contino (1590 circa–1654?) – architetto svizzero-italiano
 Leandro Contín (1995) – calciatore argentino, di ruolo attaccante
 Tommaso Contin (1570-1634) – scultore e architetto svizzero-italiano, figlio di Bernardino e fratello di Antonio

Pagine correlate
 Contini